Newhall peut faire référence à :

Localités en Angleterre 
 
 Newhall (Cheshire)
 Newhall (Derbyshire)

Localités aux États-Unis 
 Newhall (Californie)
 Newhall (Iowa)

Personnes   
 Barbara Newhall Follett (1914-1939?), enfant prodige américaine ;  
 , volcanologue ;  
  (1825-1882), homme d'affaires américain ; 
 Nancy Newhall (1908-1974), critique américaine ;   
  (1883-1950), joueur de cricket américain.

Autre 
 Newhall (Firefly) est une planète de la franchise .